PSS est un sigle désignant notamment :

 Un membre de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice (également p.s.s.) ;
 , un système de diffusion multimédia pour mobile, spécifié par 3GPP ;
 Parti socialiste suisse ;
 Parti de la solidarité sénégalaise ;
 Parti socialiste sénégalais ;
 Parti de Posavina et de Slavonie (En croate : Posavsko slavonska stranka), un parti régional de Croatie ;
 Personal Software Services, un éditeur et développeur de jeu vidéo ;
 Plan des Surfaces Submersibles (Ancienne dénomination des plans de risques d'inondations) ;
 PlayStation Store ;
 Plafond de la sécurité sociale ;
 Power Slope Soaring, Modèle réduit d'avion de chasse transformé en planeur ;
 Patrouilleur de Surveillance des Sites, un type de navire ;
 , questionnaire d'échelle de perception du stress ;
 Programmable Safety control System, ou automate de sécurité programmable ;
 , schéma de signature cryptographique ;
 Paris Sky Scrapers, forum internet consacré à l'architecture, à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire en France et en Europe.

Références